Осаница може бити:

 Осаница (Жагубица), насељено мјесто у општини Жагубица, Република Србија
 Осаница (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Осаница (река) или Осаоница, притока Велике Мораве